Жустін Енен була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки знялась через вірус.

Ліндсі Девенпорт виграла титул, у фіналі перемігши Анастасію Мискіну з рахунком 6–1, 6–1.

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

Acura Classic, одиночний розряд
2004